Jakob Hefti ist der Name folgender Personen:

* Jakob Hefti (Politiker) (1873–1951), Schweizer Politiker und Schriftsteller
 Jakob Hefti (Musiker) (* 1947), Schweizer Hornist und Kammermusiker